Meresanch (mr-s ˁnḫ – v překladu z egyptštiny „Ona miluje život“) je staroegyptské jméno, které může označovat:

královnu 4. dynastie

 Meresanch I.
 Meresanch II.
 Meresanch III.

královnu 5. dynastie

 Meresanch IV.

ženu ze 4. nebo 5. dynastie

 Meresanch

Externí odkazy